

Patronyme 
 Barbara Tabita (née en 1975), actrice italienne.

Prénom 
 Tabita Johannes (née en 1988), actrice allemande.
 Tabita Rezaire (née en 1989), artiste contemporaine franco-danoise.